|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Japan (officieel Japan Women's Open) van 2017 vond plaats van 11 tot en met 17 september 2017 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de 43e editie van het Japan Open, een van de twee vrouwentoernooien die onderdeel waren van het tennistoernooi van Tokio 2017. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de open lucht.

Enkelspel 
Titelverdedigster Christina McHale was ongeplaatst. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Kristina Mladenovic strandde al in de eerste ronde.

Kwalificante Zarina Diyas uit Kazachstan won het toernooi. In de finale versloeg zij de Japanse Miyu Kato, eveneens kwalificante, in twee sets. Diyas wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Belgische Elise Mertens bereikte de kwartfinale – daarin was zij niet opgewassen tegen titel­verdedigster Christina McHale.

De Nederlandse Richèl Hogenkamp moest het in haar openingspartij opnemen tegen het tweede reekshoofd, Zhang Shuai – zij slaagde er niet in de Chinese te kloppen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Shuko Aoyama en Makoto Ninomiya hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Aoyama speelde samen met Yang Zhaoxuan – zij wonnen het toernooi waardoor Aoyama erin slaagde haar titel te prolongeren. Ninomiya speelde samen met Renata Voráčová – zij vormden het eerste reekshoofd en bereikten de halve finale; daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als vierde geplaatste duo Shuko Aoyama en Yang Zhaoxuan won het toernooi. In de op zaterdag 16 september gespeelde finale versloegen zij het ongeplaatste Australische koppel Monique Adamczak en Storm Sanders in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Japanse Aoyama had daarnaast zeven eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Chinese Yang een.

De Belgische Elise Mertens en İpek Soylu uit Turkije bereikten de halve finale – daarin moesten zij het afleggen tegen Adamczak/Sanders.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Japan 2017
Japan